Hrvatska:
 Jamnica, hrvatski proizvođač mineralnih voda 
 Jamnica Pisarovinska, naselje u Zagrebačkoj županiji

Slovenija:
 Jamnica (Prevalje, Slovenija), naselje u općini Prevalje